Александр Моллер:
 Моллер, Александр Адамович (1802—1876) — контр-адмирал.
 Моллер, Александр Николаевич (1895—1945) — генерал-майор Донской армии, Георгиевский кавалер.
 Моллер, Александр Фёдорович (1796—1862) — генерал от инфантерии, командир 3-й и 1-й гвардейских пехотных дивизий.